Antoine Wiertz (1806-1865), Belgisch kunstschilder
 Bram Wiertz (1919-2013), Nederlandse voetballer
 Frans Wiertz (1942), bisschop van Roermond
 Jean Wiertz (1959), Nederlands componist
 Pauline Wiertz (1955), Nederlands kunstenares